Bergsee steht für:

generisch:
 Gebirgssee, ein Ökosystemtypus

speziell für Seen:
 Bergsee (Bad Säckingen), See im Südschwarzwald in der Gemeinde Bad Säckingen, Landkreis Waldhut, Baden-Württemberg
 Bergsee (Delliehausen), Braunkohletagebau-Restsee im Solling, Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Bergsee (Gschwend), als Treibsee angelegter Waldsee im Laufe des Seebachs (zum Steigersbach) bei Wildgarten, Gemeinde Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Bergsee (Güntersberge), Teich im Harz beim Ortsteil Stadt Güntersberge der Stadt Harzgerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Bergsee (Mecklenburg), See bei Alt Gaarz, Gemeinde Jabel, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Bergsee (Sinzheim), See in einem aufgelassenen Steinbruch bei Sinzheim, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Bergsee (Triberg), Karsee im Mittleren Schwarzwald bei Triberg im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bergensee
 Bergfeldsee
 Berghofsee
 Bergseeli
 Bergweiher
 See im Berg
 Seeberg